Gimond steht für folgende geographische Objekte:

 Gimond (Chazelles), Fluss in Frankreich, der bei Chazelles-sur-Lyon in die Coise mündet
 Gimond (Saint-Médard), Fluss in Frankreich, der bei Saint-Médard-en-Forez in die Coise mündet
 La Gimond, französische Gemeinde im Département Loire

Siehe auch:
 Gimón
 Gimone